

Вежхуциці — село в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Вежхуциці — село в гміні Інсько Старгардського повіту Західнопоморського воєводства